Else Marie Friis (1947), Deens paleobotanica
 Ib Friis (1945), Deens botanicus
 Lotte Friis (1988), Deens zwemster
 Janus Friis (1976), Deens ondernemer, medegrondlegger van Skype en Kazaa
 Michael Pedersen Friis (1857-1944), Deens politicus
 Morten Friis (1985), Deens voetballer  
 Eigil Friis-Christensen, Deens natuurkundige